La Bâtiaz bezeichnet:
 La Bâtiaz VS, ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil von Martigny
 Burg La Bâtiaz, mittelalterliche Burg in Martigny